Lovell Island ist der Name folgender Inseln in den Vereinigten Staaten:

 Lovell Island (Louisiana)
 Lovell Island (Massachusetts)
 Lovell Island (Montana)

Siehe auch:
 Lovells Island, Insel in Boston, Massachusetts